Вильдганс () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Вильдганс, Антон (1881—1932) — австрийский писатель, отец Фридриха Вильдганса.
 Вильдганс, Розвита (род. 1963) — немецкая детективная писательница.
 Вильдганс, Фридрих (1913—1965) — австрийский композитор.